НФЛ в сезоне 1962 — стал 43-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Грин Бэй Пэкерз — Нью-Йорк Джайентс 16:7

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1962.pdf Сезон 1962 года в деталях]

Сезоны НФЛ